

Карвово — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Карвово — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Карвово — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Карвово — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Карвово — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Карвово — село в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства